Amerikai Egyesült Államok
Princeton, önkormányzat nélküli település Alabama államban
Princeton, önkormányzat nélküli település Arkansas államban
Princeton, város Florida államban
Princeton, város Illinois államban
Princeton, város Indiana államban
Princeton, önkormányzat nélküli település Kalifornia államban
Princeton, város Kentucky államban
Princeton, város Minnesota államban
Princeton, város Missouri államban
Princeton, önkormányzat nélküli település Montana államban
Princeton, önkormányzat nélküli település Nebraska államban
Princeton, város New Jersey államban
Princeton, város Nyugat-Virginia államban

egyéb
 Princetoni Egyetem, (Princeton, New Jersey)